Botany Bay, baia di Sydney (Australia)
Botany Town Centre, centro commerciale di Auckland (Nuova Zelanda)
Boťany, comune della Slovacchia nel distretto di Trebišov